wola – pojęcie psychologiczne
 wolna wola – pojęcie filozoficzne i teologiczne
 wola – osada założona na surowym korzeniu z zastosowaniem dla jej nowych mieszkańców ulgi na zagospodarowanie

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 55, w tym 11 podstawowych
 Wola – część miasta Biała Podlaska
 Wola – część miasta Busko-Zdrój
 Wola – część miasta Ciechocinek (dawniej Wola Raciążek)
 Wola – część miasta Poznań, w delegaturze Poznań-Jeżyce
 Wola – część miasta Warszawa, w dzielnicy Wola

Miejscowości na Ukrainie 
 Wola – rejon starosamborski, dawniej Wola Koblańska
 Wola – rejon kowelski, dawniej Niesuchojeże
 Lacka Wola – rejon mościski, dawniej Tytowa Wola
 Wola – wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego Ukrainy

Miejscowości na Białorusi 
 Wola – dzielnica Wołkowyska, dawniej samodzielna wieś

Miejscowości w Brazylii 
 Morska Wola – polska kolonia zamorska w Brazylii

Inne 

 gmina Wola – ujednoznacznienie dla polskich gmin, dawnych i obecnych
 Obwód Wola Armii Krajowej
 Narodnaja Wola – organizacja rewolucjonistów rosyjskich
 Ziemla i Wola – rosyjska organizacja konspiracyjna
 „Wola” – rosyjski pancernik z I wojny światowej

Różne części miast i obiekty z członem „Wola” 
Wola Justowska, Wola Rusiecka, Wola Duchacka, Wola Duchacka Wschód, Wola Duchacka Zachód, Hipodrom Wola, Ciepłownia Wola, Poznań Wola, Warszawa Wola (przystanek kolejowy)

Zobacz też 
Biejkowska Wola, Bierwiecka Wola, Bilska Wola, Biskupia Wola, Bobrowa Wola, Bobrowska Wola, Borowa Wola, Boska Wola, Boża Wola (województwo kujawsko-pomorskie), Boża Wola (powiat lubelski), Boża Wola (powiat zamojski), Boża Wola (województwo łódzkie), Boża Wola (województwo małopolskie), Boża Wola (powiat grodziski), Boża Wola (powiat legionowski), Boża Wola (powiat miński), Boża Wola (powiat radomski), Boża Wola (województwo podkarpackie), Boża Wola (województwo świętokrzyskie), Brzeska Wola, Brzeźnica-Wola, Brzyska Wola, Bukowska Wola, Chłopska Wola, Ciemna Wola, Cisia Wola, Cychrowska Wola, Czerwona Wola (województwo podkarpackie), Czerwona Wola (województwo świętokrzyskie), Czerwona Wola-Kolonia, Dębska Wola, Dłuska Wola, Dobra Wola (województwo kujawsko-pomorskie), Dobra Wola (powiat grójecki), Dobra Wola (powiat mławski), Dobra Wola (powiat nowodworski), Dobra Wola (województwo warmińsko-mazurskie), Dorobna Wola, Drzazgowa Wola, Ducka Wola, Dzierzkowice-Wola, Falęcice-Wola, Górna Wola (województwo łódzkie), Górna Wola (województwo mazowieckie), Grabina Wola, Grabowska Wola (powiat kozienicki), Grabowska Wola (powiat przysuski), Jaroszowa Wola, Jastrzębska Wola, Jaworska Wola, Kadłubska Wola, Kalska Wola, Kamienna Wola (województwo mazowieckie), Kamienna Wola (gmina Gowarczów), Kamienna Wola (gmina Stąporków), Kamocka Wola, Kaszewska Wola, Kąkowa Wola, Klwowska Wola, Klonowa Wola, Kobyla Wola, Kotowa Wola, Kozia Wola (województwo lubelskie), Kozia Wola (województwo mazowieckie), Kozia Wola (województwo świętokrzyskie), Kraśnicza Wola, Królewska Wola, Królowa Wola (województwo łódzkie), Królowa Wola (województwo warmińsko-mazurskie), Księża Wola, Lipna Wola, Lipska Wola, Łapczyna Wola, Ługowa Wola, Łukawska Wola, Łychowska Wola, Mała Wola, Marcinowa Wola, Miejska Wola (powiat lidzbarski), Miejska Wola (powiat ostródzki), Młynarska Wola, Mrozowa Wola, Nowa Wola (województwo kujawsko-pomorskie), Nowa Wola (województwo lubelskie), Nowa Wola (gmina Rusiec), Nowa Wola (gmina Zelów), Nowa Wola (powiat kozienicki), Nowa Wola (powiat piaseczyński), Nowa Wola (powiat radomski), Nowa Wola (województwo podlaskie), Olszowa Wola, Osada-Wola, Pańska Wola, Pasztowa Wola, Pietrusza Wola, Plebania Wola, Podczasza Wola, Podkońska Wola, Podleśna Wola, Podmiejska Wola, Pogórska Wola, Ryszkowa Wola, Popowa Wola, Prymusowa Wola, Pszczela Wola, Pusta Wola, Roszkowa Wola, Rychnowska Wola, Rzadka Wola, Skolankowska Wola, Sobieska Wola, Sosnowa Wola, Sowia Wola, Stalowa Wola, Stara Wola, Sucha Wola, Sukowska Wola, Stadnicka Wola, Straszowa Wola, Stromiecka Wola, Świetlikowa Wola, Targowska Wola, Tarnowska Wola (województwo łódzkie), Tarnowska Wola (województwo podkarpackie), Truskolasy-Wola, Wielka Wola (powiat opoczyński), Wielka Wola (powiat tomaszowski), Wilcza Wola (województwo mazowieckie), Wilcza Wola (powiat kolbuszowski), Wola Adamowa, Wola Aleksandra, Wola Bachorna, Wola Bachorska, Wola Batorska, Wola Biechowska, Wola Blakowa, Wola Blizocka, Wola Błędowa, Wola Błędowska (powiat nowodworski), Wola Błędowska (powiat ostrołęcki), Wola Bobrowa, Wola Boglewska, Wola Bokrzycka, Wola Branecka, Wola Branicka, Wola Brudnowska, Wola Brwileńska, Wola Brzeźniowska, Wola Buchowska, Wola Buczkowska, Wola Bukowska, Wola Burzecka, Wola Bykowska, Wola Bystrzycka, Wola Chodkowska, Wola-Chojnata, Wola Chomejowa, Wola Chroberska, Wola Chruścińska, Wola Cicha, Wola Cieklińska, Wola Cygowska, Wola Czarnyska, Wola Czołnowska, Wola Dalsza, Wola-Dąbrowa, Wola Dereźniańska, Wola Dębińska, Wola Dębska, Wola Dłużniewska, Wola Droszewska, Wola Drwińska, Wola Drzewiecka, Wola Dubowska, Wola Ducka, Wola Duża (powiat biłgorajski), Wola Duża (powiat lubelski), Wola Duża-Kolonia, Wola Dziankowska, Wola Filipowska, Wola-Folwark, Wola Gałecka, Wola Gałęzowska, Wola Gardzienicka, Wola Gołkowska, Wola Gołymińska, Wola Goryńska, Wola Gosławska, Wola Górzańska, Wola Grabska, Wola Grąbiecka, Wola Gręboszowska, Wola Gródecka, Wola Grójecka, Wola Gruszowska, Wola Grzymalina, Wola Grzymkowa, Wola Gułowska, Wola Guzowska, Wola Hankowska, Wola Idzikowska, Wola Jabłońska, Wola Jankowska, Wola Jasienicka, Wola Jaworowa, Wola-Józefowo, Wola Jurkowa, Wola Kalinowska, Wola Kałkowa, Wola Kałuska, Wola Kamieńska, Wola Kamocka, Wola Kanigowska, Wola Kazubowa, Wola Kątecka, Wola Kęczewska, Wola Kiedrzyńska, Wola Kiełczyńska, Wola Kiełpińska, Wola Kisielska, Wola Klasztorna, Wola Kleszczowa, Wola Knyszyńska, Wola-Kolonia, Wola Komborska, Wola Korytnicka, Wola Korzeniowa, Wola Kosnowa, Wola Koszucka, Wola Kotkowska, Wola Kożuszkowa, Wola Krakowiańska, Wola Krasienińska, Wola Krecowa, Wola Krobowska, Wola Krogulecka, Wola Kruszyńska, Wola Krzysztoporska, Wola Krzywiecka, Wola Książęca, Wola Kuczkowska, Wola Kukalska, Wola Kulońska, Wola Kurowska, Wola Kutowa, Wola Kuźniewska, Wola Libertowska, Wola Lipowska, Wola Lisowska, Wola Lubecka (województwo małopolskie), Wola Lubecka (województwo świętokrzyskie), Wola Lubiankowska, Wola Luborzycka, Wola Ładowska, Wola Łagiewnicka, Wola Łagowska, Wola Łaska, Wola Łaskarzewska, Wola Łaszczowa, Wola Łaszewska, Wola Łącka, Wola Łęczeszycka, Wola Łokotowa, Wola Łuszczewska, Wola Magnuszewska, Wola Makowska, Wola Malkowska, Wola Malowana, Wola Mała (województwo podkarpackie), Wola Mała (województwo lubelskie), Wola Marcinkowska, Wola Matiaszowa, Wola Mąkolska, Wola Mędrzechowska, Wola Miastkowska, Wola Mieczysławska, Wola Miedniewska, Wola Mielecka, Wola Mikorska, Wola Miłkowska, Wola Młocka, Wola Mokrzeska, Wola Morawicka, Wola Moszczenicka, Wola Mrokowska, Wola Murowana, Wola Mysłowska, Wola Mystkowska, Wola Nakonowska, Wola Naropińska, Wola Niedźwiedzia, Wola Niemiecka, Wola Nieszkowska, Wola Nowska, Wola Obszańska, Wola Ociecka, Wola Okrzejska, Wola Olszowa, Wola Osińska, Wola Osowińska, Wola Ostaszewska, Wola Otałęska, Wola Owadowska, Wola Owsiana, Wola Pacyńska, Wola Paprotnia, Wola Pasikońska, Wola Pawłowska (powiat ciechanowski), Wola Pawłowska (powiat lipski), Wola Piasecka, Wola Piekarska, Wola Pierowa, Wola Piskulina, Wola Pławska, Wola Pniewska, Wola Pobiedzińska, Wola Podłężna, Wola Polewna, Wola Polska (powiat miński), Wola Polska (powiat żyrardowski), Wola Pomianowa, Wola Popowa, Wola Postołowa, Wola Potocka, Wola Prażmowska, Wola Prosperowa, Wola Proszkowska, Wola Przedborska, Wola Przedmiejska, Wola Przemykowska, Wola Przerębska, Wola Przewłocka, Wola Przybysławska, Wola Przypkowska, Wola Pszczółecka, Wola Puczniewska, Wola Raciborowska, Wola Radłowska, Wola Radzięcka, Wola Rafałowska (województwo mazowieckie), Wola Rafałowska (województwo podkarpackie), Wola Rakowa, Wola Raniżowska, Wola Rasztowska, Wola Ręczajska, Wola Rogowska, Wola Rogozińska, Wola Rokszycka, Wola Romanowa, Wola Rowska, Wola Rożkowa, Wola Rożniatowska, Wola Roźwienicka, Wola Różaniecka, Wola Rudlicka, Wola Rudzka, Wola Rusinowska, Wola Rychwalska, Wola Rzeczycka, Wola Rzeplińska, Wola Rzędzińska, Wola Sernicka, Wola Serocka, Wola Sękowa, Wola Siennicka, Wola Skarbkowa, Wola Skorzęcka, Wola Skrzydlańska, Wola Smolana, Wola Sosnowa, Wola Spławiecka, Wola Stanisławowska, Wola Stanomińska, Wola Starogrodzka, Wola Starowiejska, Wola Stępowska, Wola Stróska, Wola Stryjewska, Wola Studzieńska, Wola Suchożebrska, Wola Sufczyńska, Wola Szczucińska, Wola Szczygiełkowa, Wola Szkucka, Wola Szydłowiecka, Wola Szydłowska, Wola Świdzińska, Wola Świniecka, Wola Taczowska, Wola Tesserowa, Wola Tłomakowa, Wola Trębska, Wola Trzydnicka, Wola Tulnicka, Wola Uchańska, Wola Uhruska, Wola Wadowska, Wola Wapowska, Wola Wągrodzka, Wola Wąkopna, Wola Wereszczyńska, Wola Węgierska, Wola Wężykowa, Wola Wielka (powiat dębicki), Wola Wielka (powiat lubaczowski), Wola Wieruszycka, Wola Wiewiecka, Wola Więcierzowa, Wola Więcławska, Wola Wiśniowa, Wola Wiśniowska, Wola Włościańska, Wola Wodyńska, Wola Wodzyńska, Wola Wołodzka, Wola Worowska, Wola Wrzeszczowska, Wola Wydrzyna, Wola Wysoka, Wola Zabierzowska, Wola Zachariaszowska, Wola Zadąbrowska, Wola Zadybska, Wola Zagojska Dolna, Wola Zagojska Górna, Wola Zagrodnia, Wola Zaleska (województwo łódzkie), Wola Zaleska, Wola Załężna, Wola Zambrowska, Wola Zambrzycka, Wola Zaradzyńska, Wola Zbrożkowa, Wola Zgłobieńska, Wola Zofiowska, Wola Żarczycka, Wola Żelechowska, Wola Żelichowska, Wola Żółkiewska, Wola Żulińska, Wola Życińska, Wola Życka, Wola Żydowska, Wola Żyrakowska, Wola Żyrowska, Wola Żytowska, Wola Żyzna, Zakrzewska Wola (powiat grójecki), Zakrzewska Wola (powiat radomski), Zamkowa Wola, Zawdzka Wola, Zduńska Wola, Zmożna Wola, Żabia Wola (gmina Głusk), Żabia Wola (gmina Strzyżewice), Żabia Wola (powiat białobrzeski), Żabia Wola (powiat grodziski), Żelazowa Wola

Linki zewnętrzne